Chamaemelum tomentosum  es una especie no aceptada y puede referirse a:
Chamaemelum tomentosum descrita por (L.) E.H.L.Krause es el Achillea tomentosa de L. 
Chamaemelum tomentosum descrita por All. es el Anacyclus clavatus de Pers.

Referencias